Сюнык — топоним

 Сюнык (верхний приток Кильмези) — река в Республике Удмуртия, верхний приток Кильмези
 Сюнык (нижний приток Кильмези) — река в Республике Удмуртия, нижний приток Кильмези
 Сюнык — село, Селтинский район, Удмуртия
 Сюнык — бывший посёлок, Селтинский район, Удмуртия